Al-Hamra – miasto w Omanie
 Al-Hamra – nieistniejąca wieś w Mandacie Palestyny
 Al-Hamra – miasto w Syrii
 Al Hamra Tower – wieżowiec w mieście Kuwejt
 Al-Hamada al-Hamra – płaskowyż i pustynia w Libii

Zobacz też 
 Alhambra – strona ujednoznaczniająca